Pedreira steht für:

 Pedreira (São Paulo), Stadt im brasilianischen Bundesstaat São Paulo
 Pedreira (Felgueiras), Ort und ehemalige Gemeinde im portugiesischen Concelho de Felgueiras
 Pedreira (Tomar), Ort und ehemalige Gemeinde im portugiesischen Concelho de Tomar

Pedreira ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio S. Pedreira (1899–1939), puerto-ricanischer Literaturwissenschaftler und Autor
 Dankler Luís de Jesus Pedreira (* 1992), brasilianischer Fußballspieler
 Manoel Delson Pedreira da Cruz (* 1954), brasilianischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Paraíba
 Nathan Pedreira (* 1990), wirklicher Name des deutschen Rappers Nate57
 Rodrigo Pedreira (* 1979), argentinischer Schauspieler